Габрие́ле Таркви́ни (, родился 2 марта 1962, в Джулианове, Италия) — итальянский автогонщик, наиболее проявивший себя в туринговых гонках. С 1987 по 1992 годы и в 1995 году выступал в Формуле-1.

Общая информация

Спортивная карьера 

В 1984 году выиграл чемпионат мира по картингу, в 1985—1987 годах выступал в Формуле-3000. В 1987 году принял участие в одном этапе чемпионата мира Формулы-1, выступив за команду «Озелла» на Гран-при Сан-Марино, до финиша не добрался. На следующий год провёл полный сезон в Формуле-1 в команде «Колони», в половине гонок не прошёл квалификацию.

С 1989 по 1991 год выступал в команде «AGS», за три года завоевал лишь одно очко в 1989 году. В 1991 и 1992 году столь же безуспешно соревновался в команде «Фондметал». С 1993 года начал выступать в гонках кузовных автомобилей, в 1994 году выиграл чемпионат Великобритании в классе «Туринг» на автомобиле «Альфа-Ромео». В 1995 году был тест-пилотом команды Формулы-1 «Тиррелл», на Гран-при Европы 1995 года заменил травмированного пилота команды Юкио Катаяму, в гонке финишировал на 14-м месте. С 1996 года выступает в различных кузовных чемпионатах, наибольшего успеха добился в 2003 году, когда ему удалось выиграть европейский чемпионат по автогонкам в классе «Туринг».

Статистика результатов в моторных видах спорта

Международная Формула-3000 

Жирным выделен старт с поула. Курсивом — быстрейший круг в гонке.

Формула-1

WTCC 

Жирным выделен старт с поула, курсивом — быстрейший круг в гонке.

Ссылки 

 Профиль на официальном статистическом сайте ФИА 
 
 
 Профиль на сайте WTCC 
 Профиль на silhouet.com 
 http://www.honda.co.ru/news/cars/2013/9/honda_won_the_world_championship_ahead_of_time/ (рус.)

Родившиеся 2 марта
Родившиеся в 1962 году
Автогонщики Италии
Пилоты Итальянской Формулы-3
Пилоты Международной Формулы-3000
Пилоты Формулы-1 из Италии
Пилоты Формулы-1 1980-х годов
Пилоты Формулы-1 1990-х годов
Пилоты Формулы-1, выступавшие на Osella
Пилоты Формулы-1, выступавшие на Coloni
Пилоты Формулы-1, выступавшие на AGS
Пилоты Формулы-1, выступавшие на Fondmetal
Пилоты Формулы-1, выступавшие на Tyrrell
Пилоты Формулы-1, набиравшие очки
Пилоты 24 часов Ле-Мана из Италии
Пилоты BTCC
Чемпионы BTCC
Пилоты WTCC из Италии
Чемпионы WTCC
Пилоты TC 2000
Пилоты Polestar Racing
Пилоты N.Technology